

Topónimos 
 Velika (Carevo) — vila da Bulgária
 Velika (Malak Samokov) — vila da Turquia
 Velika (Tessália) — vila da Grécia com a fortaleza Velika (fortaleza) medieval homônima acima da vila
 Velika (Plav) — vila de Montenegro
 Velika (eparquia) () — diocese histórica da Igreja Ortodoxa Búlgara, provavelmente em Vagenetia 
 Velika (município) da Croácia
 Velika (Derventa) — aldeia na Bósnia e Herzegovina

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história